Макка может означать:

 Мекка (араб. Макка) — город на западе Саудовской Аравии
 Макка, Юлия (род. 1983) — греческая шахматистка
  — военный губернатор штата Бенуэ.

См. также 
 Мака
 Маккья